Pintado - um peixe
Pintado - algo que foi executado através da técnica da pintura;
Rio Pintado

Pessoas
Pintado (futebolista)
Jesse Pintado

Ver também
 Pintada (desambiguação)

Desambiguação